Игра на выживание:

 Игра на выживание () — американский фильм 1994 года режиссёра Эрнеста Дикерсона.
 Игра на выживание («Лесная глушь»; ) — американский фильм 2007 года режиссёра Марти Уайсса.
 Игра на выживание () — американский фильм 2012 года режиссёра Эйтора Далии.
 Игра на выживание () — американский фильм 2014 года режиссёра Жана-Батиста Леонетти.
 Мафия: Игра на выживание  — российский фантастический фильм-выживание 2015 года режиссёра Сарика Андреасяна и сценариста Андрея Гаврилова.
 Игра на выживание — российский сериал 2020 года режиссёра Карена Оганесяна.

См. также 
 Пила: Игра на выживание () — американо-австралийский художественный фильм ужасов 2004 года режиссёра Джеймса Вана.
 Мафия: Игра на выживание — российский фантастический боевик 2016 года режиссера Сарика Андреасяна.

Примечания